Trois Interstate highways ont pour nom Interstate 470.
 Interstate 470 au Kansas
 Interstate 470 au Missouri
 Interstate 470 en Ohio et en Virginie occidentale

Voir aussi